Montchauvet puede referirse a:

 Montchauvet, comuna francesa situada en Calvados.
 Montchauvet, comuna francesa situada en Yvelines.